UFC on ESPN: Chiesa vs. Magny , известный также как UFC on ESPN 20 или UFC Fight Island 8 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 20 января 2021 года на новой спортивной арене «Etihad Arena», также расположенной на острове Яс в составе спортивного комплекса «Бойцовский остров UFC» (англ. «UFC Fight Island») вблизи города Абу-Даби, ОАЭ.

В главном бою вечера Майкл Кьеза победил Нила Магни единогласным решением судей. В соглавном бою Варлей Алвис победил Мунира Лаззеза техническим нокаутом в первом раунде.

Подготовка турнира 
Изначально, в качестве заглавного события турнира был запланирован бой в полусреднем весе между британцем ямайского происхождения Леоном Эдвардсом (#3 в рейтинге) и шведским проспектом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым (#15 в рейтинге). Ранее поединок между ними должен был стать заглавным на турнире UFC Fight Night 183 в декабре 2020 года, однако тот бой был отменён из-за положительного теста на COVID-19 у Эдвардса.

Изменение заглавного события турнира 
В свою очередь, 29 декабря стало известно, что Чимаев снялся с боя по неразглашённым причинам. Позже стало известно, что Чимаев переболел COVID-19 и ему требуется время для восстановления организма после болезни. Эдвардс надеялся остаться в карде турнира, но организаторы оставили пару нетронутой и снова перенесут этот бой на более позднюю дату в 2021 году. В результате, поединок в полусреднем весе между победителем The Ultimate Fighter: Live в легком весе Майклом Кьезой и Нилом Магни, как ожидается, станет новым главным событием турнира.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Все 28 бойцов показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Майк Дэвис vs. Мейсон Джонс
 Выступление вечера: Варлей Алвис и Умар Нурмагомедов

Гонорары бойцов 
В общей сложности зарплаты всех участников турнира составили 1 млн. 384 тыс. долларов США.

[1] Гонорар бойца за бой, [2] Дополнительная выплата за победу, [3] Бонус за выступление, [5] Штрафы,

[4] Выплата за соблюдение рекламных правил UFC (Promotional Guidelines Compliance pay) - спонсорская выплата компании Reebok

Последствия турнира 
Так как данный турнир проходил посреди недели, то очередные изменения в рейтингах бойцов произошли 26 января после турнира UFC 257.

См. также 

 2021 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN